Teba steht für:
 Teba, eine Stadt im spanischen Andalusien
 Teba (Biboki Tanpah), ein Dorf im indonesischen Distrikt Biboki Tanpah in Westtimor
 Ostteba (Teba Timur), ein Dorf im indonesischen Distrikt Biboki Tanpah in Westtimor